Поронг:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом округе;
  — река на острове Ява, Индонезия.

См. также 
 Поронг Ри — гора в Гималаях.